Stazione di Sugita – stazione ferroviaria giapponese nella città di Nihonmatsu
 Stazione di Sugita – stazione ferroviaria giapponese nella città di Yokohama